Ел Семинарио има више значења:

 Ел Семинарио (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Семинарио (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Семинарио (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Семинарио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Семинарио (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Семинарио (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику